Torricelli és un cràter d'impacte lunar situat en la part oriental del Sinus Asperitatis, al sud de la Mare Tranquillitatis, relativament aïllat d'altres cràters rellevants.

La vora occidental del cràter s'obre i s'uneix a un cràter més petit a l'oest. Tota la formació té un aspecte en forma de pera. Torricelli es troba en la part nord-est d'una formació circular elevada sobre la mar lunar, possiblement les restes d'una formació de cràters enterrats per la lava.

Cràters satèl·lit 
Per convenció aquests elements són identificats en els mapes lunars posant la lletra en el costat del punt central del cràter que està més proper a Torricelli.

Vegeu també 
 Llista de cràters lunars
 Selenografia

Referències

Enllaços externs 

 
 
 
 

Torricelli
Torricelli